Минадзуки, Суу — японский мангака.
 Минадзуки (эсминец, 1927) — японский эсминец типа «Муцуки».